Alfredo Salsano, storico e sociologo italiano
 Fausto Salsano, ex-calciatore italiano